Vale de Figueira é uma localidade localizada na freguesia da Sobreda, Almada. Vale de Figueira, nome devido ao facto de outrora existirem figueiras por toda a localidade, foi fundada em 1846 e desde então tem registado um aumento da população.

Estruturas importantes 
 Associação Centro Instrução Convívio de Vale Figueira
 Centro Social e Paroquial de Vale Figueira
 Complexo Municipal de Piscinas da Sobreda
 Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1320 dos Escuteiros de Vale Figueira
 Escola Básica do 1º Ciclo Nº 1, de Vale de Figueira
 Escola Secundária Daniel Sampaio
 Igreja do Sagrado Coração de Maria
 Lar Paroquial de Vale Figueira
 Parque Multiusos da Sobreda
 Sociedade Cultural Recreativa Vale Figueira

Galeria de fotos 

Localidades de Portugal
Almada